

Боголюбово — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область

Боголюбово — селище, Суздальський район, Владимирська область